Жозеп Вила-и-Касаньяс (; род. 1966, Сабадаль) — испанский дирижёр и композитор.

Учился музыке в консерваториях Сабадаля и Бадалоны, изучал дирижирование в Барселонской консерватории у Сальвадора Маса, в 1995—1996 гг. завершал профессиональное формирование в Швеции. Основал (1990) в Сабадале хор «Lieder Саmera» и является его бессменным руководителем. В 1991—1995 гг. был главным дирижёром барселонского хора «Coral Саrmina», основанного Хорди Касасом. С 1998 г. возглавляет барселонский хор «Каталанский Орфей».

Ссылки 
 Биография на портале старинной музыки «Goldberg» 

Академические музыканты Испании
Хоровые дирижёры Испании
Родившиеся в 1966 году
Персоналии по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения